Rode Kruis Ziekenhuis (Beverwijk)
 Rooms Katholiek Ziekenhuis (Groningen)
 Oude Rooms Katholieke Ziekenhuis, gelegaliseerd kraakpand in voormalig ziekenhuisgebouw
 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Zelfstandigen